Francisco Mora puede referirse a:
 Francisco Mora Teruel Médico neurólogo español
Francisco Mora Méndez, músico y político socialista español.
Francisco Mora y Borrell, arzobispo español.
Francisco Mora Berenguer, arquitecto español.
Francisco Mora, artista mexicano. 
Francisco de Mora, arquitecto renacentista español.
Francisco Blake Mora, político mexicano.
José Francisco Mora, futbolista español.